

Нікольськ — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Нікольськ — місто, районний центр, Вологодська область
 Нікольськ — місто, Пензенська область
 Нікольськ — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Нікольськ — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Нікольськ — село, Зміїногорський район, Алтайський край
 Нікольськ — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Нікольськ — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Нікольське (значення)
 Нікольськ-Уссурійський